Della Noce est un patronyme d'origine italienne. Il est porté notamment par :
 
  (1846-1935), militaire italien ;
  (????-1452), condottiere italien ;
 Luisa Della Noce (1923-2008), actrice italienne ;
 Vincent Della Noce (1943-), homme politique canadien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien